O Barco puede referirse a:

O Barco (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
O Barco (Gondomar), lugar de la parroquia de Mañufe, concello de Gondomar.
O Barco (Outes), lugar de la parroquia de Matasueiro, concello de Outes.
O Barco (Padrón), lugar de la parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón.
O Barco (Puertomarín), lugar de la parroquia de San Nicolao de Portomarín, concello de Puertomarín.
O Barco (Trazo), lugar de la parroquia de Vilouchada, concello de Trazo.
Porto do Barco, lugar de la parroquia de O Castro, concello de Begonte.
Río do Barco, lugar de la parroquia de O Ézaro, concello de Dumbría.
Barco (La Estrada), lugar de la parroquia de Couso, concello de La Estrada.
Barco (Santiso), lugar de la parroquia de Visantoña, concello de Santiso.